Wyniki Grand Prix Polski 1999, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1999.

Jest to czwarty turniej Grand Prix we Wrocławiu. W 1999 odbyły się dwie rundy GP Polski: we Wrocławiu i Bydgoszczy (Grand Prix Polski II).

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: Mark Loram oraz Rafał Dobrucki. Lista startowa została ustalona według kolejności stałych uczestników z poprzedniej rundy (w nawiasach podano numery stałe).

 (2) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (13) Leigh Adams (Australia)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (10) Peter Karlsson (Szwecja)
 (17) Stefan Dannö (Szwecja)
 (11) Antonín Kasper (Czechy)
 (9) Brian Karger (Dania)
 (20) John Jørgensen (Dania)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (8) Jason Crump (Australia)
 (5) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (18) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (19) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (21) Robert Dados (Polska)
 (7) Ryan Sullivan (Australia)
 (22) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (12) Marián Jirout (Czechy)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (4) Hans Nielsen (Dania)
 (14) Brian Andersen (Dania)
 (23) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (24) Rafał Dobrucki (Polska)

Wyniki

Opis 
Druga w tym sezonie wygrana Tomasza Golloba przybliżyła go do tytułu mistrza świata. Polak nie tylko jeździł skutecznie i efektownie, a finał i zwycięstwo na ostatniej prostej z Jimmym Nilsenem przeszły do historii światowego żużla. Pozostałe miejsca na podium zajęli Szwedzi – wspomniany Nilsen i Stefan Dannö. Blisko półfinału był startujący z dziką kartą Rafał Dobrucki, który zajął 10. miejsce. Trzeci z Polaków Robert Dados był 18.

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Grand Prix Polski 1999

Polska, I
1999, I
1999 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu